Parti de l'indépendance (Islande)
 Parti de l'indépendance (Palestine)
 Parti de l'indépendance (Hongrie)